Cloos peut désigner :

Patronyme 

 la famille Cloos, une famille patricienne de Lucerne, aujourd'hui éteinte ;
 Hans Peter Cloos (né en 1949), metteur en scène de théâtre et réalisateur de cinéma allemand ;
 Heinrich Cloos (1559-1629), personnalité politique suisse.

Patronyme allemand
Patronyme suisse